Женский гандбольный турнир на летних Олимпийских играх 2008 состоялся с 9 по 23 августа в Пекинском Дворце спорта Олимпийского спорткомплекса и Пекинском Государственном дворце спорта. В турнире участвовали 12 команд в двух группах. По четыре лучшие команды выходили в плей-офф, не вышедшие из группы разыгрывали места в утешительном турнире.

Победу одержала сборная Норвегии, которая долгое время выигрывала чемпионаты Европы, но терпела неудачи на чемпионатах мира и Олимпиадах. Серебряные медали получила сборная России, которая выигрывала последние несколько чемпионатов мира и по пути в финал обыграла фаворита турнира — сборную Франции. Бронзовые медали выиграла сборная Южной Кореи.

Квалификация участников

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Классификация

Матчи за 5-8 места

Матч за седьмое место

Матч за пятое место

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Итоги

Ссылки 
 Результаты турнира на сайте Sports-Reference.Com
 Книга результатов (с. 2224—2482)